Бернардо Провенцано (; , , Италия — , Милан) — член сицилийской мафии, считался главой мафиозной группировки в городе Корлеоне и де-факто боссом боссов всей сицилийской мафии до своего ареста в 2006 году. К этому времени уже более сорока лет находился в бегах, и на момент ареста у итальянской полиции имелось лишь одно его фото 1959 года.

Биография 
Родился в крестьянской семье третьим из семи детей Анджело Провенцано, бросил школу по окончании начальной ступени и начал батрачить вместе с отцом. В 1954 году был призван на военную службу (должен был проходить её в 51-й авиационной бригаде в Тревизо, но очень скоро был уволен на основании медицинского свидетельства). В раннем возрасте начал совершать мелкие преступления, затем вступил в мафиозную группировку , состоявшего в подчинении у . 2 августа 1958 года Лиджо организовал убийство Наварры, и в Корлеоне началась война между сторонниками того и другого босса, в которой Провенцано встал на сторону Лиджо. 6 сентября 1958 года в числе троих киллеров открыл стрельбу в толпе по людям из клана Наварры, в результате которой были ранены женщина и двое детей, сам был ранен в голову, задержан карабинерами и обвинён на основании показаний свидетелей. Однако, впоследствии некоторые из них отказались свидетельствовать против него, и в 1959 году Провенцано был по данному делу оправдан.

10 сентября 1963 года в полицию поступило заявление, в котором Провенцано обвинялся в убийстве мафиозо Франческо Паоло Стрева, а также в членстве в преступном сообществе и в незаконном ношении оружия. С этого момента и исчисляется период «подпольной» жизни Провенцано, на протяжении которого он скрывался от полиции. Согласно заявлениям представителей органов правопорядка, Риина и Провенцано возглавили мафиозные семьи Корлеоне в 1974 году, после ареста Лиджо. В 1981 году они начали так называемую «вторую мафиозную войну» (первую такую войну относят к началу шестидесятых), в ходе которой уничтожали боссов соперничающих кланов, заменяя их своими людьми. Лично Провенцано контролировал прежде всего связи с Вито Чанчимино, бывшим мэром Палермо. В 1992 году, по окончании так называемого Максипроцесса, когда к пожизненным срокам заключения были приговорены многие боссы мафии, началась серия политических убийств, в том числе европарламентария Сальво Лима (12 марта 1992), а также судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, но после ареста Риины в 1993 году Провенцано смог убедить агрессивную «фракцию» мафии прекратить террор. Арестован в апреле 2006 года в окрестностях Корлеоне.

Имел кличку «Трактор Бинну» (, ), поскольку, по словам одного осведомителя, «он косит людей», или просто «Дядя Бинну» (). Ещё одна его кличка, «Бухгалтер» (), появилась, вероятно, из-за искусного и мягкого подхода к управлению своей криминальной империей, по крайней мере, по сравнению с некоторыми более жестокими предшественниками.

Провенцано содержался в тюрьме города Терни в условиях особо строгого режима, установленного специально для него: круглосуточное видео- и аудионаблюдение, общение только со своими адвокатами, а раз в месяц свидания — с женой Саверией и сыновьями — Анджело и Паоло.

Умер от рака мочевого пузыря в миланской больнице Святого Павла 13 июля 2016 года.

Примечания 

Мафиози Сицилии
Умершие от рака мочевого пузыря